«Ждите связного» — советский военный фильм 1979 года режиссёра Отара Коберидзе по сценарию Григория Збанацкого, бывшего в годы войны командиром Партизанского соединения имени Щорса.

Сюжет 
1941 год. Великая Отечественная война. На оккупированной фашистами территории Украины действует интернациональный партизанский отряд. В зоне действия отряда находится особо секретный пересыльный лагерь, созданный для отбора и вывоза рабочих в Германию. Но предпринимать серьёзные усилия по его уничтожению партизаны не могут: место нахождения тайного советского склада с оружием должно быть указано связным, прибытие которого откладывается на неопределённое время. Про существование склада узнают и немцы и следователь гестапо Нетцер проводит операцию по установлению его местонахождения. Партизаны посылают в оккупированную фашистами деревню на разведку своего человека. Узнав, что Нетцер вплотную подошёл к решению загадки о месте склада, партизаны решают его похитить, что им удаётся. Но теперь им нужно добраться до склада с оружием раньше, чем это успеют сделать гестаповцы.

В ролях 
 Иосиф Джачвлиани — Автандил, Митя
 Светлана Тома — Светлана
 Александр Денисов — Роман Полищук
 Наталия Сумская — Марина Карповна Полищук, учительница, жена Романа
 Владимир Чубарев — Андрейка
 Иван Бондарь — Сергей
 Отар Коберидзе — командир партизанского отряда
 Владимир Талашко — Беляев, комиссар партизанского отряда
 Владимир Алексеенко — Тарас Петрович, связной партизанского отряда
 Иван Матвеев — Климчук, партизан
 Вилорий Пащенко — Кондратьев, партизан
 Владимир Абазопуло — партизан
 Виктор Панченко — партизан
 Александр Толстых — партизан
 Янис Мелдерис — Нетцер, гауптштурмфюрер
 Михаил Голубович — Дмитро, полицай
 Валентин Грудинин — полицай
 Юрий Дубровин — полицай
 Альберт Печников — немецкий офицер
 Вера Саранова — переводчица в гестапо
Вокал — Нина Матвиенко

Критика 
Критикой негативно отмечалась противоречащая драматическим эпизодам фильма выбранная в фильме условно-игровая тональность некоторых сцен: опытный фашистский офицер сразу же подпадает под чары крестьянской девушки Светланы и попадает в ловушку, cвязной Роман не менее легко седлает коня и убегает от полицаев, хотя, казалось бы, после схватки они должны были бы его бдительно охранять.

Примечания

Литература 
 Ждите связного // Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог (1978—1979) / Мария Павлова. — М.: Нива России, 1998. — 3 стр. — стр. 213

Ссылки 
 Ждите связного // Минкультуры России

Фильмы СССР 1979 года
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Военные фильмы СССР
Фильмы о партизанах
Фильмы о Великой Отечественной войне